San Pio ima više značenja:
 San Pio (L’Akvila)
 San Pio (Verčeli)